Jack the Ripper (Jack lo squartatore) può riferirsi a:

Cinema 
 Jack the Ripper (Jack lo squartatore) – film del 1959 diretto da Robert S. Baker e Monty Berman
 Jack the Ripper (Erotico profondo) – film del 1976 diretto da Jesús Franco

Musica 
 Jack the Ripper – lato A del singolo omonimo di Screaming Lord Sutch del 1963
 Jack the Ripper – traccia dell'album Heresie degli Univers Zero del 1979
 Jack the Ripper – traccia dell'album Henry's Dream di Nick Cave and the Bad Seeds del 1992
 Jack the Ripper – traccia dell'album March ör Die dei Motörhead del 1992
 Jack the Ripper – traccia dell'EP Like Phantoms, Forever dei My Chemical Romance del 2002
 Jack the Ripper – traccia dell'album Murder Metal dei Macabre del 2003
 Jack the Ripper – traccia dell'album Under Blackpool Lights dei The White Stripes del 2004
 Jack the Ripper – traccia dell'album Strange House dei The Horrors del 2007

Televisione 
 Jack the Ripper – serie televisiva britannica in sei episodi trasmessi nel 1973.
 La vera storia di Jack lo squartatore (Jack the Ripper) – miniserie TV del 1988 diretta da David Wickes
 Jack the Ripper (Cani e matti) – episodio della quarta stagione di Tre cuori in affitto